Tai (Nigéria)
 Tai (Omã)
 Tai (elefante)
 Tai (futebolista)
 Tai (grupo étnico)

Desambiguação